Good as Gold – film del 1927 diretto da Scott R. Dunlap
Good as Gold – film tv del 1986 diretto da John Glenister
Good as Gold – film tv del 2000 diretto da Shelley Jensen
Good as Gold – canzone del 2005 di Tiga